Carpeau peut faire référence à :
 le carpeau, petit de la carpe ;
 le , lac canadien.

Voir aussi